Župnija Novo mesto - Sv. Janez je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Novo mesto Škofije Novo mesto.

Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena Škofija Novo mesto, je bila župnija del Nadškofije Ljubljana.

Cerkvi

Glej tudi 

 Seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Zunanje povezave 

 http://zupnija-nm-sv-janez.rkc.si/, uradna stran
 Družina.si
 Skofija-novomesto.si

Novo mesto - Sv. Janez
Dekanija Novo mesto
Sv. Janez